

Geografia 
 Le Perron – comune francese situato nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia

Matematica 
 Formula di Perron – formula che permette di calcolare la somma di una funzione aritmetica tramite una trasformata di Mellin inversa

Persone 
 Charles Perron (1893-1958) – pittore francese
 Claude Perron (1966) – attrice e attrice teatrale francese
 Clément Perron (1929-1999) – regista canadese
 Ego Perron (1967) – politico italiano
 Jacques du Perron (1556-1618) – cardinale, arcivescovo cattolico, poeta, diplomatico, teologo e predicatore francese
 Marshall Perron (1942) – politico australiano
 Oskar Perron (1880-1975) – matematico tedesco